Přepojištění je neustálený pojem z oboru pojišťovnictví, týkající se pojistné smlouvy:

 nastavení jedné pojistné smlouvy, a to zrovna takové, že došlo k nadpojištění
 přechod od jedné pojistné smlouvy na druhou, přepsání / přesmlouvání původní pojistné smlouvy a uzavření nové. – Třeba právě jako východisko z nadpojištění, jako jeho řešení.

Související články 
 podpojištění

Finance
Pojišťovnictví